Carlo bezeichnet:
 Carlo (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Monte Carlo, einen Stadtteil von Monaco
 Carlo (Regionalgeld), eine Regionalwährung im Raum Karlsruhe
 Carlo (Illustrator), Pseudonym eines vermutlich französischen Illustrators sadomasochistischer Literatur
 Carlo (Maschinenpistole), eine nicht industriell hergestellte Maschinenpistole palästinensischer Bauart

Carlo ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon Carlo (* 1996), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Omar del Carlo (1918–1975), argentinischer Dramatiker
 Philip Carlo (1949–2010), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 De Carlo
 Di Carlo
 San Carlo
 Karlow
 Carlow